Moon River steht für:

 Moon River, ein Lied von Henry Mancini (Musik) und Johnny Mercer (Text) aus dem Jahr 1961
 Moon River (Album), Album von Andrea Ross aus dem Jahr 2007
 Moon River (Georgia), Fließgewässer in Savannah, Georgia, Vereinigte Staaten
 Moon River (Georgian Bay), Fluss in Ontario, Kanada
 Moon River (Township), Township von Georgian Bay, Ontario, Kanada
 Moon River (Serie), eine TV-Serie aus Taiwan mit 30 Folgen aus dem Jahr 2015 mit Pets Tseng, Sam Lin und Evan Ma